Густаво Родригез има више значења:

 Густаво Родригез (Сан Луис Рио Колорадо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Густаво Родригез (Успанапа), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику